Гета́рия (, ) — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гипускоа в составе автономного сообщества Страна Басков. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Урола-Коста. Занимает площадь 10,6 км². Население — 2 675 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 24 км.

Один из знаменитых уроженцев города — Хуан Себастьян Элькано, участник экспедиции Магеллана, сумевший после его гибели довести до Испании единственный уцелевший корабль флотилии, завершив, таким образом, первое кругосветное путешествие. Родом из Гетарии также знаменитый модельер Кристобаль Баленсиага.

История 
Город основан в 1209 году.

Фотографии

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 
 Fotos de Fiestas, Deportes, Kultura de Getaria 
 Гетария: маленький, но примечательный городок // Герника: журнал о баскской культуре. 2009. № 8
 Guetaria en Google Maps

Муниципалитеты Гипускоа